Флаг Оёкского муниципального образования Иркутского районного муниципального образования Иркутской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено географическое, природное, историческое, экономическое своеобразие муниципального образования, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством, правилами геральдики и вексиллологии.

Флаг утверждён 30 октября 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5822.

Флаг является официальным символом Оёкского муниципального образования.

Описание 
«Флаг Оёкского муниципального образования представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух разновеликих горизонтальных полос зелёного и белого цветов, разделённых зубчатой сине-бело-синей полосой, на верхней зелёной полосе размещён жёлтый каравай с жёлтой солонкой, между двумя гирляндами из белых цветов картофеля с жёлтыми сердцевинами (по пять с каждой стороны).

Отношение ширины полос к ширине флага — 7,5:1,5(0,5:0,5:0,5):1.

Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба Оёкского муниципального образования.

Зелёный цвет — символ надежды, изобилия, возрождения, жизненных сил, красоты сибирской природы.

Белый цвет (серебро) — символ веры, чистоты, искренности, благородства, преданности избранному делу, а также он олицетворяет суровые природные условия, сибирскую, долгую зиму.

Синий цвет (лазурь) — символ благополучия, мира, верности, движения вперёд. Двойная синяя зубчатая кайма в оконечности символизирует жизненно важные для жителей реки Оёк и Куда, протекающие через территорию муниципального образования и Якутский тракт, сыгравший большую роль в становлении и развитии села Оёк.

Жёлтый цвет (золото) — символ радушия, гостеприимства, справедливости, а также вместе с караваем — развитого сельского хозяйства, «золотых» полей, являющегося одним из основных источником богатства и благополучия жителей муниципального образования.

Цветы картофеля символизируют развитое производство картофеля, а также пригородное положение муниципального образования, экономика которого ориентирована на удовлетворение потребностей жителей столицы региона — города Иркутска. Учхоз «Оёкское» являлся одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий, реализовывавший сортовые семена зерновых и картофеля во многие хозяйства Иркутской области.

Каравай символизирует гостеприимство, радушие и хлебосольство многонационального населения Оёкского муниципального образования, выражает основополагающий принцип «хлеб всему голова».

Примечания